Westerberg:
 Edvard Westerberg
 Søren Westerberg